Наведений нижче список комун Люксембургу за населенням містить відомості про чисельність населення 116 комун — базових адміністративно-територіальних одиниць місцевого управління Великого Герцогства Люксембург, а також про їх місце у рейтингу за цим показником. Курсивом позначені комуни, що складаються лише з одного населеного пункту (однойменного міста).

Список комун за населенням

Примітки

Див. також 
 Список комун Люксембургу
 Список комун Люксембургу за площею
 Список комун Люксембургу за щільністю населення
 Список комун Люксембургу за найвищою точкою
 Список комун Люксембургу за найнижчою точкою

Списки:Люксембург